Хейнкель He 46 () — немецкий многоцелевой самолет взаимодействия с войсками периода Второй мировой войны.

Создание и эксплуатация 
He 46 представлял собой одномоторный биплан смешанной конструкции с неубирающимся шасси. Спроектирован в фирме Heinkel. Опытный экземпляр совершил первый полёт в конце 1931 года. Серийное производство началось в январе 1934 года на заводе фирмы Heinkel в Варнемюнде. Также по лицензии производился на заводах фирм Gothaer Waggonfabrik, Siebel Flugzeugwerke, Fieseler и MIAG. He 46 был снят с производства в 1937 году.

В гражданской войне в Испании применялись и истребители He-46, и штурмовики He-46c.

В сентябре 1939 года во вторжении в Польшу принимало участие 5 эскадрилий люфтваффе, вооруженных He 46. Самолёт использовался в качестве разведчика и обеспечение связью и непосредственного сопровождения наступающих передовых войск.

После окончания войны в Польше осенью 1939 года He-46 были сняты с вооружения.

С начала 1940 года начал передаваться в учебные части и ко французской кампании применялся уже ограниченно.

В соответствии с приказом по люфтваффе от 7 октября 1942 года осенью 1942 года началось создание авиаэскадрилий (Störkampfstaffel) и авиагрупп (Störkampfgruppe) лёгких ночных бомбардировщиков, на вооружение которых передавали снятую с вооружения авиатехнику, в том числе He-46C, которые использовались в качестве ночного бомбардировщика даже во второй половине 1943 года (в отчёте о потерях люфтваффе в период с 1 по 11 августа 1943 года на Восточном фронте упоминается потеря одного He-46).

Heinkel He 46 состоял на вооружении ВВС Болгарии с января 1936 года, ВВС Венгрии и франкистской Испании — с 1937 года.

Варианты и модификации 
 He 46С — оснащён двигателем Bramo 322В мощностью 650 л. с., пулеметом MG 15 на верхней турели; в отсеке возможна подвеска до 10-кг бомб.
 He 46D-0 — невооруженный вариант, использовавшийся для демонстрационных полетов в составе Немецкого воздушно-спортивного союза. Изготовлено 6 самолётов.
 He 46Е-0 — партия разведчиков для люфтваффе с двигателями «Пантер» X (735 л. с).
 He 46F — невооруженный учебный вариант для люфтваффе с мотором «Пантер» X. Выпущено 15 машин фирмой MIAG.
 He 46еBu — экспортный вариант для Болгарии, имел двигатель «Пантер» X. Имел два пулемёта MG 17.
 He 46eUn — экспортный вариант для Венгрии, имел двигатель WM 14К, три 8-мм пулемета.

Лётно-технические характеристики

Страны-эксплуатанты 
  нацистская Германия — принят на вооружение люфтваффе в начале 1934 года
  Франкистская Испания — с августа 1936 года применялись исключительно в качестве учебно-тренировочных самолетов
  Венгрия — принят на вооружение ВВС, самолеты применялись на восточном фронте до марта 1943 года в качестве лёгких бомбардировщиков и разведчиков.

Примечания

Ссылки 
  Heinkel He 46 

Самолёты гражданской войны в Испании 
Разведывательные самолёты Второй мировой войны
Самолёты Heinkel
Самолёты-разведчики